Лакуна́рность (от лакуна) — многозначное слово:
 Лакунарность, в математике — мера неоднородности заполнения объектом пространства. См. также лакунарная функция.
 Лакунарность (лексическая лакунарность) в лингвистике — лексическое несоответствие в языках, ситуация, при которой для слова одного языка нельзя найти полного аналога в другом. Представляет собой трудность перевода. Исследуется в лексикографии, лексической системологии, психолингвистике и лингвострановедении.
 Коммуникативная лакунарность
 Лакунарность текста

См. также 
 Лакуна